Esistono più comuni francesi con questo nome

Barsac – Drôme
Barsac – Gironda